Koso kan syfta på:

Kossoträd – en växtart tillhörande familjen rosväxter som växer i Östafrika
Koso – ett religiöst centrum, se Shango